Burdette (Arkansas), plaats in de Verenigde Staten

 Personen
 Lindsay Burdette (1988), Amerikaans tennisspeelster 
 Mallory Burdette (1991), Amerikaans tennisspeelster